Tour de Wallonie 2017 var den 44. udgave af det belgiske landevejscykelløb i Vallonien. Løbet foregik i perioden 22. til 26. juli 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Dylan Teuns fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere 
 Mads Würtz Schmidt kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Lasse Norman Hansen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI Europe Tour 2017